El término «Hare Krishna» significa:

 mantra Hare Krishna: oración hinduista en idioma sánscrito para adorar al dios Krisná;
 «los hare krishna»: expresión coloquial en Occidente, no utilizada en India, para nombrar a varios movimientos religiosos occidentales basados en el krishnaísmo (parte del hinduismo);
 ISKCON (International Society for Krishna Consciousness: Sociedad Internacional para la Conciencia de Krisna), institución creada en 1967 por el líder religioso Bhaktivedanta Swami Prabhupada como escisión de la Gaudiya Math. Generalmente a este grupo se lo conoce como «los hare krishna»;
 ISEV (Instituto Superior de Estudios Védicos), grupo fundado en 1978 en Bogotá (Colombia) como escisión de ISKCON.